Die folgenden Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Furious:

 ein 1797 von Stapel gelaufenes Kanonenboot mit 12 Kanonen
 eine 1804 von Stapel gelaufene Brigg mit 12 Kanonen
 eine 1850 von Stapel gelaufene hölzerne Schaufelrad-Fregatte
 ein 1896 von Stapel gelaufener geschützter Kreuzer der Arrogant-Klasse
 ein 1916 von Stapel gelaufener sog. Großer Leichter Kreuzer, der in einen Flugzeugträger umgebaut wurde, siehe HMS Furious (1916)

Furious